Szwajcaria:
 Grangettes – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne

Zobacz też:
 Les Grangettes